Hanne Haugland (atlete) (1967), Noors hoogspringster
 Hanne Haugland (schaatsster) (1991), Noors langebaanschaatsster